Miejscowości w USA:
 Hills – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Hills – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock